Blue Bell, cloche bleue en français, peut faire référence à :
 , un fabricant de crème glacée situé à Brenham au Texas ;
 Blue Bell, une petite ville dans le comté de Montgomery au sud-est de la Pennsylvanie, où est situé le siège social de Unisys Corporation.
 Blue Bell, groupe américain un temps propriétaire des jeans Wrangler.

Voir aussi 
Les Bluebell Girls